Dominik Schwaiger (né en 1991), skieur alpin allemand
Doris Schwaiger (née en 1985), joueuse autrichienne de beach-volley
Julia Schwaiger (née en 1996), biathlète autrichienne
Stefanie Schwaiger (née en 1986), joueuse autrichienne de beach-volley
Patronyme germanique